in België een lid van een kieskring.
 in Finland, zie Kiesman (Finland)
 in de Verenigde Staten van Amerika een lid van het United States Electoral College, het Kiescollege.